Niemcy:
 Rutsweiler am Glan – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Rutsweiler an der Lauter – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel